Хотон има више значења:
 Округ Хотон (Мичиген)
 Хотон (Њујорк)
 Хотон (Ајова)
 Хотон (Мичиген)